Sandby landskommun kan syfta på:

 Sandby landskommun, tidigare kommun i Kalmar län
 Norra Sandby landskommun, tidigare kommun i Kristianstads län
 Södra Sandby landskommun, tidigare kommun i Malmöhus län